Označení B2 může mít různé významy:

Astronomie 
podtřída spektrální třídy B
zkrácené označení 2. stupně na Bortleově stupnici

Chemie 
Vitamín B2 (riboflavin)
Cyklin B2 – jeden ze savčích cyklinů

Automobily 
Laurin & Klement B2
Citroën B2 – jiné označení pro Citroën Type B

Ostatní 
Úroveň znalosti cizího jazyka podle Společného evropského referenčního rámce
formát papíru 500 × 707 mm
b2 – pole šachovnice